Dareste de La Chavanne est le nom d'une famille lyonnaise issue de Claude Dareste (mort avant 1631), maître fileur de soie à Saint-Chamond qui vint à Lyon s'installer comme marchand.

 Antoine Dareste de La Chavanne (1820–1882), historien français ;
 Camille Dareste de La Chavanne (1822–1899), zoologue français, frère du précédent ;
 Rodolphe Dareste de La Chavanne (1826–1911), historien du droit et magistrat français, frère des précédents.

Patronyme français